Wahlkreis 125 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 125
 Landtagswahlkreis 125